Die Saison 1971/72 war die zwölfte Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Tilburg Trappers.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 18 Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde wurde Meister. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte. Mit dem Brussels Royal IHSC, Olympia Antwerpen und Cercle des Patineurs Liègois nahmen insgesamt drei belgische Teams an der Liga teil.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei tysctrappers.nl (englisch)

1971
Eishockeysaison 1971/72